Abrasió (lesió), ferida superficial en la pell
 Abrasió dental, pèrdua d'estructura de la dent per forces mecàniques d'un element extern
 Abrasió (geologia), efecte de la fricció entre partícules
 Abrasió mecànica, procés de desgast